Grewer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Grewer (* 1943), deutscher Unternehmer
 Willi Grewer (1932–1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Krewer